Termenul „ Aragon” se poate referi la:

Aragon comunitate autonomă din nord-estul Spaniei.
Aragon, Aude, orășel din Franța
Aragón (râu) în nordul Spaniei